Лангар (, ,  — «якорь», ):
 Лангар — совместный приём пищи, а также название столовых в гурудварах.
 Лангар (; IV век до н. э.) — царь фракийского племени агриан.

Топоним

Афганистан 
 Лангар — кишлак в Афганистане, в провинции Бадахшан.
 Лангар — кишлак в Афганистане, в провинции Бадахшан.

Узбекистан 
 Лангар — посёлок в Кашкадарьинской области Узбекистана.
 Лангар — посёлок в Ферганской области Узбекистана.

Таджикистан 
 Лангар – село в Раштском районе Таджикистана
 Лангар — село в джамоате Вахдат района Сангвор Таджикистана.
 Лангар – село в джамоате Тавильдара района Сангвор Таджикистана.

Гидроним 
 Лангар — река в Согдийской области Таджикистана.

См. также 
 Лянгар (значения)
 Ленгер